Archéologie suisse (jusqu'en 2005: Société suisse de préhistoire et d’archéologie, SSPA) est une association fondée en 1907, dont les buts sont de faire connaître l’archéologie suisse à toutes les personnes intéressées.

Revue 
Archéologie suisse est également une revue suisse d'archéologie trilingue trimestrielle en vente dans les kiosques en Suisse.

Notes et références 

Revue d'archéologie
Presse écrite en Suisse romande